Дьюїнг або Дьюїнґ () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Марія Окі Дьюїнґ — американська художниця
 Томас Вілмер Дьюїнґ — американський художник